Роберто Абель (; 1 июня 1919, Альпахири — 15 августа, 2008, Чиполлетти) — аргентинский историк и палеонтолог-любитель. 

Основатель провинциального музея Карлоса Амегино в Чиполлетти. Одним из первых открыл ископаемые остатки динозавра в Патагонии в 1971 году, получившего в его честь название Abelisaurus. Профессор Колледжа Мануэль Бельграно в Чиполлетти, где он давал многочисленные лекции и беседы по палеонтологии и истории.

Собранные и изученные материалы 
Роберто Абель, как палеонтолог-любитель, посвятил себя сбору фоссилий, которые он затем передавал различным исследователям для изучения и публикации описания. В приведённом ниже списке представлены некоторые фоссилии, обнаруженные Роберто Абелем:

 Ископаемые остатки позднемеловой черепахи, предположительно относящийся к Podocnemididae
 Ископаемый фрагментарный череп, по которому были описаны новый вид Abelisaurus comahuensis, включённый в описанный в той же статье монотипический род Abelisaurus
 Ископаемые остатки динозавра-завропода Pellegrinisaurus powelli, отнесённые к новому виду и роду

Память 
2001 год: специальная награда Палеонтологической ассоциации Аргентины за то, что он стал основателем и первым директором провинциального музея Карлоса Амегино.

2002 год: признанный гражданин Чиполлетти. Без какой-либо степени, самоучке, участвующему в палеонтологических, исторических и картографических исследованиях.

Эпонимия 
В честь Роберта Абеля названы следующие зоологические таксоны:

 Абелизавриды (Abelisauridae) — клада или семейство плотоядных динозавров;
 Abelisaurus — род плотоядных динозавров;
 Abelichnus — ихнород динозавров.

Смерть 
Роберто Абель скончался 15 августа 2008 года от злокачественной опухоли.

Примечания 

Родившиеся 1 июня
Родившиеся в 1919 году
Умершие 15 августа
Умершие в 2008 году
Учёные по алфавиту
Учёные Аргентины
Учёные-самоучки